Tria o elecció (tria), acte de triar o decantar-se per una opció entre diverses
 Tria de Baïsa, municipi al departament dels Alts Pirineus (regió d'Occitània, França)
 La Tria (mas a Balenyà), a Osona
 Bernat Tria (segle XVII-Barcelona, 1754), compositor, mestre de capella i prevere català 
 Can Tria de la Mata, mas fortificat a Mataró (Maresme) 
 Cantó de Tria de Baïsa, cantó francès del departament dels Alts Pirineus, al districte de Tarba 
 Casa Nova de la Tria, edifici a Sant Boi de Lluçanès (Osona) 
 Serra de la Tria, serra al municipi de Tivissa a la comarca de la Ribera d'Ebre